Durrani kan syfta på:

Huset Durrani – en afghansk dynasti
Abdalistammen – en pashtunsk stam som uppskattas ha 7 miljoner medlemmar i Afghanistan